IPU har flere betydninger:

 Inter-Parliamentary Union
 Isoproturon, IPU, Isoprofuron, Izoproturon, Ipuron eller Panron (ulovligt bekæmpelsesmiddel)
 Virksomheden IPU, grundlagt i 1965 af Vagn Aage Jeppesen på DTU